Спортисти из Таџикистанa су први пут самостално учествовали на Летњим олимпијских игара 1994.. Пре тога спортисти из Таџикистана су учествовали на олимпијадама у оквиру репрезентације Совјетског Савеза.

Након распада Совјетског Савеза 1991, Таџикистан се заједно са још четири друге од насталих 14 нових држава, такмичи на Зимским олимпијским играма 1992. у Албервилу, Француска, учествује као Здружени тим (EUN) под олимпијском заставом. После тога Таџикистан није слао своје спортисте на Зимске олимпијске игре све до 2002. године.

Касније у 1992. са једанаест бивших република које су се придружиле Таџикистану учествују исто као Здружени тим (EUN) на Летњим олимпијским играма 1992. у Барселони, Шпанија.

Национални олимпијски комитет Таџикистана (-{National Olympic Committee of the Republic of Tajikistan}-) је основан 1992. а признат од стране МОКа 1993. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Таџикистана по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2016.

Разлика у горње две табеле од 15 учесника (8 мушкарац и 7 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Таџикистана по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2010.

Разлика у горње две табеле од 2 учесника настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Укупно медаља на ОИ 
После ЛОИ 2012.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Фарход Орипов, 16 година и 164 дана Сиднеј 2000. пливање
 Најстарији учесник: Сергеј Бобиков, 44 година и 222 дана Лондон 2012. стрељаштво
 Највише учешча: 3 шест такмичара по три учешћа
 Највише медаља:1 троје такмичара по једну
 Прва медаља: Ото Хершман (1912)
 Прво злато: —
 Најбољи пласман на ЛОИ: = 64 (2008)
 Најбољи пласман на ЗОИ: —

Референце

Спољашње везе 
 
 
 Резултати Таџикистана

Таџикистан на олимпијским играма